Rūdkhāneh-ye Jalābī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khowr-e Do Sar, sund, Hormozgan, 
 Rūdkhāneh-ye Jalābī (vattendrag i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar